Raymond IV de Roquefeuil, est un seigneur rouergat né avant 1281 mort après 1319, membre de la famille de Roquefeuil-Anduze.

Ascendance 
Raymond IV est le fils cadet de Raymond III de Roquefeuil et d'Alazie de Châteauneuf du Tournel 

Il héritera des titres et des possessions de sa familles à la suite de son frère qui entre dans les ordres et n'a pas de descendance.

Mariage et succession 
Raymond IV épouse en 1259 Vaurie d'Albret fille de Raymond, sire d'Albret avec qui il aura: 

 Arnaud II héritier universel qui est connu pour avoir déclaré la guerre contre le Roi de Majorque, Jacques III de Majorque son cousin,
 Margueritte qui épouse en 1340 Jean de Polignac, baron de Random,
 Alazie à qui il lègue 25,000 sols tournois,
 Béatrix qui reçoit également 25,000 sols tournois comme sa sœur.

Il teste en 1297 et demande la construction d'une chapelle dédiée à saint Georges dans l'église de Saint Jean de Roquefeuil ainsi que l'élection d'un chapelin chargé de l'entretien de cette chapelle. Dans l'éventualité ou il n'aurait pas d'enfants mâles pour lui succéder, il substitue à ses filles son frère Guillaume.  

En , il fait une donation à son fils Arnaud II et y mentionne ses châteaux d'Algues, Valgarride, Cantobre, Trève, Aumessas, Saulières et de saint Jean de Roquefeuil avec toutes leurs dépendances qui constituent la baronnie de Roquefeuil. Il lègue aussi ses droits de haute et basse justice.

Carrière politique 
En 1303, Raymond IV est élu député et participe aux premiers États Généraux de la Langue d'Oc en 1303 qui se tiennent à Montpellier. 

Il est encore élu député de la noblesse aux premiers Etats Généraux du Royaume en 1317 convoqués par le Roi, Philippe V le Long. 

Raymond IV est qualifié de noble est puissant homme et est convoqué par le Roi en 1319 pour se rentre en armes et à cheval à la ville d'Arras ou il s'était rendu.

Notes et références

Articles connexes 

 Famille de Roquefeuil-Anduze

Personnalité liée à l'Aveyron
Histoire de l'Aveyron
Noblesse du Rouergue et du Quercy
Personnalité française du XIIIe siècle
Famille de Roquefeuil-Anduze